Plataforma petrolífera — estrutura metálica tipicamente construída em pleno mar para extracção de petróleo;
 Plataforma logística — local onde se concentra tudo o que diz respeito à eficácia logística;
 Plataforma logística de Chaves — plataforma logística em Portugal;
 Plataforma de teste — base para o desenvolvimento de novas tecnologias;
 Plataforma de teste (aviação) — aeronave preparada especificamente para testes de desenvolvimento em voo;
 Plataforma (computação) — conceito no contexto da informática;
 Plataforma (sistema), conjunto de software e hardware necessário para executar um jogo eletrônico;
 Plataforma (Salvador) — bairro de Salvador, Brasil;
 Jogo eletrônico de plataforma — gênero de jogos eletrônicos em que o jogador corre e pula sobre obstáculos

Desambiguação